Molekulska formula -{C11H15N}- se može odnositi na:

 Alfetamin
 Cipenamin
 4-Fenilpiperidin